L'édition 2010 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 25 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250 Series. Mikhail Kukushkin remporte l'épreuve de simple, Daniele Bracciali et Potito Starace celle de double.

Lauréats 
Mikhail Kukushkin décroche le premier titre de sa carrière en remportant sa  face à Mikhail Youzhny.

En double, Daniele Bracciali et Potito Starace remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Rohan Bopanna et Aisam-Ul-Haq Qureshi. Il s'agit respectivement de leur  et .

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Saint-Pétersbourg
ATP 2010
Sport en Russie en 2010
Tennis en octobre 2010